Don Reid puede referirse a:

 Don Reid, baloncestista estadounidense.
 Donald "Don" Reid, cantante y compositor de música country estadounidense.